Le Masters de Madrid est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2006, classée en catégorie Masters Series, s'est disputée du 16 au .

Roger Federer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Fernando González, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bob et Mike Bryan face à Mark Knowles et Daniel Nestor en finale. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Madrid
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Madrid
ATP 2006
Sport en Espagne en 2006
Tennis en octobre 2006